Cantharus (bron), een christelijk reinigingsbekken
Pinakel, een gotisch bouwelement (ook wel fiaal en fioel)